Ке́стнер (, транслітерується як Kaestner) — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Ганнес Кестнер (; 1929—1993) — німецький органіст і клавесиніст.
 Еріх Кестнер (; 1899—1974) — німецький письменник, сценарист і кабаретист.
 Роберт Кестнер (; 1913—1990) — німецький офіцер, оберст вермахту (1 грудня 1944).

Інше 
 12318 Кестнер (12318 Kastner) — астероїд головного поясу.